Zach O'Brien (né le  à Saint-Jean, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
O'Brien est repêché en  lors de la  du repêchage de 2008 de la LHJMQ par les Wildcats de Moncton, mais ne joue aucun match avec les Wildcats de Moncton et est échangé aux Huskies de Rouyn-Noranda où il y joue trois matchs avant d’être échangé au Titan d'Acadie-Bathurst au cours de la saison 2009-2010.

Lors de la saison 2011-2012, il évolue avec Sébastien Trudeau et Matthew Bissonnette au sein du premier trio du Titan qui est surnommé le trio Tic-Tac-Toe. Il termine la saison régulière avec 50 buts 51 passes pour un total de 101 points et se classe au  des meilleurs pointeurs de la LHJMQ devant son compagnon de trio Sébastien Trudeau et au  des meilleurs buteurs de la LHJMQ. Il remporte le trophée Frank-J.-Selke.

Le , il a signé un contrat d’essai avec les IceCaps de Saint-Jean de la Ligue américaine de hockey. Il n'a joué qu'un match en saison régulière et a été libéré de son contrat d’essai.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010||Huskies de Rouyn-Noranda|| LHJMQ || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Titan d'Acadie-Bathurst|| LHJMQ || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 58|| 29|| 36|| 65|| 0 || 4|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2011-2012|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 63|| 50|| 51|| 101|| 0 || 6|| 1|| 7|| 8|| 0
|-
|2011-2012|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2012-2013|| Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ || 66 || 47 || 45 || 92 || 2 || 5 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
|2013-2013|| Reign d'Ontario || ECHL || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Monarchs de Manchester || LAH || 49 || 10 || 19 || 29 || 4 || 4 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|2014-2015 || Monarchs de Manchester || LAH || 62 || 14 || 18 || 32 || 4 || 19 || 3 || 6 || 9 || 0
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 62 || 8 || 11 || 19 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ravensburg Towerstars || DEL2||20 ||6 ||6 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Thunder de Wichita || ECHL ||32 ||9 ||18 ||27 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Thunder de Wichita || ECHL ||12 ||5 ||7 ||12 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Condors de Bakersfield || LAH ||43 ||6 ||17 ||23 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL || 53|| 28|| 40|| 68|| 6|| 23|| 16|| 13|| 29|| 8
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL || 41|| 25|| 21|| 46|| 8|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Marlies de Toronto || LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || EV Landshut || DEL2 ||49 ||40 ||43 ||83 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Growlers de Terre-Neuve || ECHL ||  ||

Trophées et honneurs personnels
2010-2011 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de la LHJMQ.
2011-2012 : 
remporte le trophée Frank-J.-Selke.
nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LHJMQ.
2012-2013 : remporte le trophée Frank-J.-Selke.
2014-2015 : champion de la Coupe Calder avec les Monarchs de Manchester.

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance à Saint-Jean de Terre-Neuve
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Growlers de Terre-Neuve
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du EV Landshut